

Editoria 
The Liberator  – rivista settimanale anti-schiavista statunitense fondata nel 1831
The Liberator  – rivista mensile socialista statunitense fondata nel 1918
The Liberator Magazine  – rivista bisettimanale statunitense fondata nel 2002

Libri 
The Liberator  – romanzo di Rob Lacey del 2006

Pagine correlate 
The Liberators
Liberator